XXV Чемпионат России по регби проходил с 9 мая по 1 октября 2016 года.Победителем в седьмой раз стал регбийный клуб «Енисей-СТМ» (Красноярск) в двухматчевом финале обыгравший прошлогоднего чемпиона «Красный Яр».

Регламент 
Чемпионат проводится в два этапа. На первом этапе клубы разделены на два дивизиона. В дивизионе «А» шесть сильнейших команд России играют в два круга. В дивизионе «Б» девять команд разбиты на три подгруппы по региональному принципу, где также играют в два круга. По итогам первого этапа победители групп дивизиона «Б» в круговом турнире разыгрывают места с первого по третье. Победитель и серебряный призер выходят в плей-офф, где вместе с командами из дивизиона «А» разыграют места с 1-го по 8-ое в общем зачете.

Участники

Дивизион «А»

Дивизион «Б»

Первый этап

Дивизион «А»

Дивизион «Б»

Второй этап

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 5—8-е места 

 Матчи за 7-е место и матчи за 5-е место не состоялись.

Плей-офф за 1—4-е места

Полуфиналы

Матчи за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Награды

Символическая сборная 
Символическая сборная чемпионата России по регби 2016 года.:
 Андрей Поливалов (Енисей-СТМ)
 Валерий Цнобиладзе (Красный Яр)
 Иннокентий Зыков (Енисей-СТМ)
 Улдис Саулите (Енисей-СТМ)
 Андрей Маху (Кубань)
 Виктор Гресев (Красный Яр)
 Тагир Гаджиев (Кубань)
 Антон Рудой (Енисей-СТМ)
 Алексей Щербань (Енисей-СТМ)
 Юрий Кушнарев (Енисей-СТМ)
 Денис Симпликевич (Енисей-СТМ)
 Сергей Тришин (ВВА-Подмосковье)
 Давид Качарава (Енисей-СТМ)
 Василий Артемьев (Красный Яр)
 Рамиль Гайсин (Енисей-СТМ)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Регбийной Премьер-лиги

Чемпионаты России по регби
Чемпионаты России в 2016 году
2016 год в регби